Le terme braque allemand est utilisé pour désigner plusieurs races de chiens d'arrêt originaires d'Allemagne :
 le braque allemand à poil court, la race la plus emblématique et la plus connue de braque allemand ;
 le braque allemand à poil dur, plus couramment appelé drahtaar et selon la FCI chien d'arrêt allemand à poil dur ;
 le braque allemand à poil raide, appelé par la FCI chien d'arrêt allemand à poil raide.

Il existe par ailleurs deux autres races de braques originaires d'Allemagne :
 le braque de Weimar ;
 le pudelpointer.